– tradycyjna japońska i chińska jednostka miary. Istnieje kilka systemów długości shaku zależnych od regionu Japonii lub branży produkcyjnej. W Japonii, w systemie zwanym kana, używanym np. w stolarce lub przy pomiarach długości mieczy japońskich, 1 shaku wynosi około 30,3 cm i znany jest jako kana-jaku.

W systemie służącym mierzeniu tkanin funkcjonują:
 koma-jaku (高麗尺) wynosi około 35,6 cm.
 gofuku-jaku (呉服尺) jest równe 1 shaku i 2 sun, i wynosi około 36,363 cm.
 kujira-jaku (鯨尺) wynosi około 37,88 cm.

 1 shaku = 10 sun
 6 shaku = 1 ken
 10 shaku = 1 jō

Miecze mające dwa lub więcej shaku długości (>60cm) to miecze długie – daitō. Te o długości głowni pomiędzy jeden a dwa shaku (30-60cm) to shōtō albo wakizashi, a krótsze niż jeden shaku (<30cm) to sztylet tantō.

Japońskie jednostki długości
Chiny